Nel 2019 la USL Championship è giunta alla sua nona edizione.

La USL ha compiuto per il 2019 una riorganizzazione complessiva della propria struttura, con la creazione di un nuovo campionato di terzo livello. L'intera struttura non esclude la futura realizzazione di un sistema di promozioni e retrocessioni tra i campionati, che sono stati tutti rinominati: la USL è diventata USL Championship, la nuova terza divisione è la USL League One, e l'USL PDL la USL League Two, sul modello delle serie minori inglesi.

In questa stagione vengono iscritti sette nuovi club: Austin Bold, Birmingham Legion FC, El Paso Locomotive, Hartford Athletic, Memphis 901 FC, New Mexico United e la squadra riserve del DC United, il Loudoun United FC. Considerando il passaggio del  in MLS e quelli di  e  in USL League One, il totale delle partecipanti si attesta sulle 36 unità.

Da quest'anno la squadra riserve del Seattle Sounders si sposta nella vicina città di Tacoma e assume il nome Tacoma Defiance.

Formula 
Ogni squadra incontra due volte, una in casa e una in trasferta, le altre della stessa conference, per un totale di trentaquattro partite di stagione regolare.

Vengono assegnati tre punti per ogni vittoria e un punto per ogni pareggio.

Dieci squadre per ogni conference danno vita a dei play-off per stabilire la vincitrice del campionato: le classificate dal settimo al decimo posto partecipano a un turno preliminare, le cui vincenti partecipano con le altre agli ottavi di finale. Tutti i turni si svolgono in gara unica sul campo della squadra meglio piazzata.

Alla squadra con più punti al termine della stagione regolare viene assegnata il titolo di campione della stagione regolare.

Squadre partecipanti

Classifiche regular season 
Eastern Conference

Western Conference

Play-off

Verdetti
  Campione USL Championship 2019 (primo titolo)
  Campione Regular Season 2019

Note

Voci correlate 
 Major League Soccer 2019
 Lamar Hunt U.S. Open Cup 2019

2019